Kościół farny, także fara – dawne określenie nadawane kościołowi parafialnemu
 Radio Fara – katolicka rozgłośnia radiowa
 Fara (gmina Bloke) – wieś w Słowenii
 Fara Filiorum Petri – miejscowość i gmina we Włoszech
 Fara Gera d’Adda – miejscowość i gmina we Włoszech
 Fara in Sabina – miejscowość i gmina we Włoszech
 Fara Novarese – miejscowość i gmina we Włoszech
 Fara Olivana con Sola – miejscowość i gmina we Włoszech
 Fara (Palestyna) – nieistniejąca już arabska wieś
 Fara San Martino – miejscowość i gmina we Włoszech
 Fara Vicentino – miejscowość i gmina we Włoszech
 Eli Fara – albańska piosenkarka 
 Wacław Fara – generał dywizji Wojska Polskiego
 Fara Lacrimi – pierwszy album rumuńskiej grupy Akcent

 Zobacz też

 Farra